Bobstadt ist der Name zweier Orte:

 Bobstadt (Boxberg), Ortsteil der Stadt Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Bobstadt (Bürstadt), Ortsteil der Stadt Bürstadt, Landkreis Bergstraße, Hessen